То́мас Джо́зеф Рид (; 15 августа 1905 — июль 1972), более известный как Том Рид — шотландский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в шотландских клубах. В апреле 1926 года перешёл в «Ливерпуль» из «Клайдбанка» за 1000 фунтов. Дебютировал за клуб в последнем туре сезона 1925/26, забив два гола в ворота «Шеффилд Юнайтед»; матч завершился вничью со счётом 2:2. Рид часто делал голевые «дубли»: так, в сезоне 1926/27 он забивал по два гола в пяти разных матчах. В сезоне 1927/28 Рид забил 15 мячей в чемпионате. Всего за «Ливерпуль» он забил 30 голов в 55 матчах.

В феврале 1929 года Рид перешёл в «Манчестер Юнайтед». Его дебют за новый клуб состоялся 2 февраля 1929 года в матче против «Вест Хэм Юнайтед». Он отметился в этом матче забитым мячом, но «Юнайтед» потерпел поражение со счётом 2:3. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении пяти сезонов, сыграв в общей сложности 101 матч и забив 67 голов. В одной из программ к матчу «Манчестер Юнайтед» Рид был описан как «немного неуклюжий в своих методах, однако полностью нацеленный на ворота соперника». В марте 1933 года перешёл в «Олдем Атлетик», первоначально на правах аренды, а затем, когда клуб болельщиков «Олдема» пожертвовал необходимые для трансфера 400 фунтов, на постоянной основе. Отыграв сезон 1933/34 в «Олдеме» (и став его лучшим бомбардиром с 16 голами), перешёл в клуб «Барроу», затем в «Прескот Кейблз» и «Рил Атлетик», где и завершил свою карьеру.

Всего в Футбольной лиге Рид сыграл 245 матчей, в которых забил 145 голов.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте LFCHistory.net 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» на сайте StretfordEnd.co.uk 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Клайдбанк»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Барроу»